

Разбойна () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Разбойна () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.